de Navarre, dit le Fort, (né vers 1154 et mort le  à Tudela) est un roi de Navarre. Il régna sur la Navarre de 1194 à 1234.

Biographie 
Il participa à la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) où l'armée almohade commandée par Muhammad an-Nâsir fut battue.

Par la bulle du  (annulée le ), il est excommunié par le pape  pour avoir soutenu Abû Yûsuf Ya'qûb al-Mansûr († 1199), fils de Abû Ya'qûb Yûsuf († 1184).

Famille 
Il est le fils de  et de Sancha de Castille († 1177), parfois nommée Béatrice de Castille. 

Sa sœur Bérengère épouse Richard Cœur de Lion le  à Limassol sur l'île de Chypre.

Unions et descendance 
 de Navarre épousa vers 1195 Constance de Toulouse, fille du comte  dont il divorça presque aussitôt. 

Enfin, près du tombeau de Sanche à Roncevaux, les restes d'une femme sont conservés. La nécrologie de l'abbaye la qualifie de "reine Clémence, fille de Frédéric, empereur de Germanie".

S'il n'eut pas de descendance légitime il eut toutefois un fils naturel :
 Ramire, qui fut évêque de Pampelune (1221-1227).

Sans héritier direct,  de Navarre eut comme successeur son neveu .

Tombe 
 
Dans les 4 années suivant sa mort, ses restes sont transférés à l'église Saint-Nicolas de Tudela. Une odeur de décomposition accompagne le cadavre durant ces 4 années, de 1234 à 1238.

En 1622 à l'occasion d'une rénovation de son mausolée, on procède à quelques mesures, notamment de deux doigts et d'un fémur. En 1952, Luis del Campo, médecin légiste de l'Académie royale de médecine de Saragosse, d'après un document de 1622 relatant cette exhumation, déduit de la mesure de l'empan et du fémur qu'il était, comme son contemporain , un géant de plus de .

Ascendance 
Ancêtres de  de Navarre

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Chronique de Guillaume de Puy Laurens The Pamplona Bibles François Bucher ed. Yale 1970.

Liens externes 
 
 
 

Sanche 07
Sanche 07
Décès en 1234
Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)
Géant
Monarque de Navarre du XIIe siècle
Monarque de Navarre du XIIIe siècle